El Príncipe Enrique Luis Carlos Alberto de Nassau-Saarbrücken (9 de marzo de 1768, Saarbrücken - 27 de abril de 1797, Cadolzburg) fue un príncipe titular de Nassau-Saarbrücken.  En realidad nunca reinó, porque el país fue ocupado por las tropas de la Francia revolucionaria desde 1793 hasta su muerte.

Biografía 
Era el hijo del Príncipe Luis de Nassau-Saarbrücken y su primera esposa, Guillermina de Schwarzburgo-Rudolstadt (1751-1780). El matrimonio de sus padres no fue feliz, de tal modo de Guillermina se retiró al Castillo de Halberg, donde crio a su hijo.

Estudió física, primero en Estrasburgo y desde 1782 hasta 1785 en Gotinga. Después hizo su Grand Tour. En 1786, estaba en Berlín y en primavera de 1787 en Italia.

El 14 de mayo de 1793 tuvo que huir cuando las tropas francesas atacaron el castillo de Neunkirchen. Entró en el servicio militar prusiano. Tuvo que ver cómo su castillo ancestral ardía en llamas en octubre de 1793. El 14 de noviembre de 1793, fue promovido a coronel en la caballería prusiana.

En 1794 murió su padre y heredó el título de príncipe. Sin embargo, Nassau-Saarbrücken todavía estaba ocupado por las fuerzas revolucionarias francesas y no pudo ejercer el gobierno de su principado.

En 1797 murió después de una caída de un caballo. Debido a que no tenía descendientes, Nassau-Saarbrücken pasó a manos de su primo, el Príncipe Carlos Guillermo de Nassau-Usingen (primo hermano de su padre). Su hermanastro Adolfo alcanzó la mayoría de edad en 1805 y reanudó el título de Príncipe de Nassau-Saarbrücken.

Matrimonio 
Contrajo matrimonio el 6 de octubre de 1785 con la Princesa María Francisca Maximiliana de Saint Mauris-Montbarrey (2 de noviembre de 1761 - 2 de febrero de 1838), la hija de Alexandre Marie Léonor de Saint-Mauris de Montbarrey. No dejaron descendencia.

Ancestros

Notas

Bibliografía  
 Ernst Joachim (1880), "Heinrich, Fürst von Nassau-Saarbrücken", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán) 11, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 553-554
 Genealogisch-historisch-statistischer Almanach, p. 108 Online

Enlaces externos 
 
 Biography of Henry Louis

Príncipes de Nassau
Personas de Sarre
Militares de Prusia
Alemanes del siglo XVIII
Militares de las guerras revolucionarias francesas
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nacidos en Saarbrücken